Dalzel ist der Name von:

 Archibald Dalzel (1740–1811), britischer Sklavenhändler, Historiker, Abenteurer und Gouverneur der Goldküste (heute Ghana)
 Patrick Dalzel-Job (1913–2003), britischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Dalzell